Llano de la Puerta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Llano de la Puerta, San Marcos, ort, Guerrero, 
 Llano de la Puerta, Benito Juárez, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar